Amazone – skrócona nazwa niemieckiego producenta maszyn rolniczych i komunalnych Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH Co. KG
 Amazone – planetoida
 „Amazone” – nazwa francuskich okrętów